Ле́тний переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 В Минске:
 1-й Летний переулок
 2-й Летний переулок

Россия 

 Летний переулок — переулок в Анапе Краснодарского края
 Летний переулок — переулок в Астрахани
 Летний переулок — переулок в Ачинске Красноярского края
 В Белгороде:
 1-й Летний переулок
 2-й Летний переулок
 Летний переулок — переулок в Благовещенске
 Летний переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Летний переулок — переулок в Воронеже
 Летний переулок — переулок в Геленджике Краснодарского края
 Летний переулок — переулок в Калининграде
 Летний переулок — переулок в Климовске Московской области
 Летний переулок — переулок в Краснодаре
 1-й Летний переулок — переулок в Курске
 Летний переулок — переулок в Новочеркасске Ростовской области
 Летний переулок — переулок в Новошахтинске Ростовской области
 Летний переулок — переулок в Орле
 Летний переулок — переулок в Пскове
 Летний переулок — переулок в Серпухове Московской области
 1-й Летний переулок — переулок в Старом Осколе Белгородской области
 Летний переулок — переулок в Тобольске Тюменской области
 Летний переулок — переулок в Хабаровске
 Летний переулок — переулок в Черкесске
 Летний переулок — переулок в Южно-Сахалинске
 Летний переулок — бывший переулок в Липецке

Украина 

 Летний переулок — переулок в Бердянске Запорожской области
 Летний переулок — переулок в Евпатории автономной республики Крым
 Летний переулок — переулок в Запорожье
 Летний переулок — переулок в Одессе

См. также 

 Летняя улица
 Летний бульвар — бульвар в Красноярске
 Летний проезд